Go-Ahead Group, een Brits openbaarvervoerbedrijf;
Go Ahead Eagles, een betaald-voetbalclub uit Deventer, tot 1971 Go Ahead geheten;
DVV Go-Ahead, een amateurvoetbalclub uit Deventer waaruit bovenstaande is ontstaan.
Go-Ahead Kampen, een amateurvoetbalclub uit Kampen.